De African Cup of Nations 2002 was de 23e editie van de Afrika Cup, het kampioenschap voor nationale voetbalelftallen. Het vond van 19 januari tot en met 10 februari plaats in Mali. Er werd gespeeld in Bamako, Mopti, Kayes, Ségou en Sikasso. Mali (gastland) en Kameroen (titelverdediger) waren automatisch geplaatst voor de eindronde waar zestien landen aan deelnamen. Kameroen was het derde land, na Ghana en Egypte, die de Afrika Cup voor de vierde keer won. Het was ook het derde land, na Egypte (1959) en Ghana (1965) die het kampioenschap prolongeerde.

Kwalificatie

Gekwalificeerde landen

Speelsteden

Scheidsrechters

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Doelpuntenmakers
3 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

2002
Voetbal in 2002
Voetbal in Mali
Sportevenement in Mali